Куйбышевский сельский совет () — входит в состав
Оржицкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Вишнёвое.

Населённые пункты совета 
 
 с. Вишнёвое 
 с. Новое 
 с. Тимки 
 с. Хоружевка 
 с. Ивановка 
 с. Несено-Иржавец

Примечания